Peña Escrita puede hacer referencia a:
 Peña Escrita (Fuencaliente)
 Peña Escrita (Tárbena)